Mark King je lahko:

Mark King (glasbenik), angleški pevec in kitarist v glasbeni skupini Level 42
Mark King (snooker), angleški igralec snookerja
Mark King (nogometaš), angleški nogometaš